Gherșom  (în ebraică: גֵּרְשׁוֹן Gērǝšôn) a fost, conform Tora, fiul cel mai mare al lui Levi. Frații lui Gherșom au fost Chehat și Merari. Sora acestora a fost Iochebed, mama lui Miriam, Aaron și Moise. Fiii lui Gherșon au fost Libni și Șimei.

Gherșom este fondatorul patriarhal al gherșoniților, una dintre cele patru diviziuni principale ale leviților din vremurile biblice. Gherșoniții au fost însărcinați cu îngrijirea exteriorului cortului întâlnirii și anume: „cortul și acoperișul cortului, învelitoarea acoperișului cortului și perdeaua de la ușa cortului întâlnirii; apoi pânzele curții și perdeaua de la poarta curții cortului de jur împrejurul cortului și altarului și toate funiile pentru slujba cortului.”

Arbore genealogic 
Conform textului masoretic, arborele genealogic al lui Gherșom este următorul:

Note 

 

Personaje biblice
Vechiul Testament